«Pearl’s Dream» — второй сингл британской исполнительницы Наташи Хан, выступающей под псевдонимом Bat for Lashes, с её второго студийного альбома Two Suns 2009 года. В мае 2009 года «Pearl’s Dream» на странице певицы на MySpace для всех желающих делать ремиксы, полноценный сингл вышел в июне 2009 в форматах 7" и цифровой дистрибуции.

Список композиций 
Download

7"

Видеоклип 
В видеоклипе «Pearl’s Dream» Хан танцует на сцене, и вокруг неё начинают светиться планеты на фоне ночного неба, а рядом с ней появляется волк. В зале появляется блондинка, которая хочет убить танцовщицу, но волк рычит на неё, а планеты пускают лазерный луч, который уничтожает злодейку. Режиссёром клипа является Нима Нуризадех.

Хронология релизов

Позиции в чартах

Примечания